James F. Cahill ist der Name folgender Personen:

* James F. Cahill (Taucher) (1926–2008), US-amerikanischer Taucher 
 James F. Cahill (Ökologe), US-amerikanischer Pflanzenökologe 

Siehe auch:
 James Cahill (Kunsthistoriker) (James Francis Cahill; 1926–2014), US-amerikanischer Kunsthistoriker